Hoàng Văn Thụ (Chương Mỹ, Hanoi)
 Hoàng Văn Thụ (Hoàng Mai, Hanoi)
 Hoàng Văn Thụ (Bình Gia, Lạng Sơn)
 Hoàng Văn Thụ (Văn Lãng, Lạng Sơn)
 Hoàng Văn Thụ (Lạng Sơn, Lạng Sơn)
 Hoàng Văn Thụ (Hải Phòng)
 Hoàng Văn Thụ (Bắc Giang)
 Hoàng Văn Thụ (Thái Nguyên)